Place du Musée peut désigner :
 la place du Musée (Museumplein) à Amsterdam ;
 la place du Musée, à Bruxelles ;
 la place du Musée, ancienne place à Paris (cour du palais du Louvre).